Фонтниј може да се односи на:

 Фонтниј (Горња Гарона), насељено место у Француској, у департману Горња Лоара
 Фонтниј (Шарант), насељено место у Француској, у департману Шарант
 Фонтниј Сен Мартен д'Антрег, насељено место у Француској, у департману Де Севр